Een Sint-Adalbertkerk is een kerkgebouw gewijd aan Adalbert van Praag.

Duitsland 
 Sint-Adalbertkerk (Aken)

Polen 
 Sint-Adalbertkerk (Kościelec)
 Sint-Adalbertkerk (Krakau)
 Sint-Adalbertkerk (Wrocław)

Tsjechië 
 Sint-Adalbertkerk (České Budějovice)
 Sint-Adalbertkerk (Dejvice)
 Kathedraal van de heilige Vitus, Wenceslaus en Adalbert
 Sint-Adalbertkerk (Libeň)
 Sint-Adalbertkerk (Nieuwe Stad) - Praag)
 Sint-Adalbertkerk (Přerov nad Labem)

Adalbertkerk